Il singolare del torneo di tennis Denver Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Gene Mayer che ha battuto in finale John Sadri 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Gene Mayer (campione)
 Assente
 John Sadri (finale)
 Mel Purcell (semifinali)

 Terry Moor (quarti di finale)
 Fritz Buehning (semifinali)
 Tim Gullikson (primo turno)
 Kevin Curren (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Denver Open 1981